Гай Навций Рутил може да се отнася за:

 Гай Навций Рутил (консул 475 пр.н.е.)
 Гай Навций Рутил (консул 287 пр.н.е.)